Galliano puede aludir a:

 Galliano, un licor;
 Giuseppe Galliano, un héroe de guerra italiano;
 John Galliano (n. 1960), un diseñador de moda británico;
 Richard Galliano (n. 1950), un acordeonista franco-italiano;
 Galliano (banda), una banda musical británica de los años 1980 y 1990;
 Galliano (Luisiana), una ciudad estadounidense;
 Banco Galliano, un banco que operó en Gibraltar entre 1855 y 1987.